Moreira Sales kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Moreira Sales (ort), Paraná, 
 Moreira Sales (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar